Il singolare del Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Paolo Lorenzi era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1° turnon contro Kavčič.

Blaž Kavčič ha battuto in finale 7–5, 6–3 Jesse Levine.

Teste di serie

  Rubén Ramírez Hidalgo (semifinali)
  Jesse Levine (finale)
  Ricardo Hocevar (quarti di finale)
  David Marrero (primo turno)

 Giovanni Lapentti (primo turno)
 Alejandro Falla (semifinali)
 Paolo Lorenzi (primo turno)
 Daniel Muñoz de la Nava (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trofeo Cassa di Risparmio Alessandria 2009